Департамент Монтекарло  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1723 км². Население — 36745 человек. Плотность населения — 21,30 чел./км².

Административный центр — Монтекарло.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Эльдорадо
на востоке — с департаментом Сан-Педро
на юго-востоке — с департаментом Гуарани
на юге — с департаментом Каингуас
на западе — с департаментом Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на северо-западе — c Парагваем

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Монтекарло
Карагуатай
Пуэрто-Пирай

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес